Mwali kan syfta på:

Geografi

Komorerna 

 Mohéli (ö i Komorerna), 
 Mohéli, distrikt, 

Robotskapade Komorernaförgreningar